Rei Artur — figura lendária britânica
 King Arthur — filme de 2004 de Antoine Fuqua
 King Arthur: Legend of the Sword — filme de 2017, dirigido por Guy Ritchie 
 Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur — série animada japonesa

Ver também 
Ciclo Arturiano  ciclo literário, parte da "Matéria da Bretanha"

Desambiguações de cinema